Пичаево —  село Жердевского района Тамбовской области, административный центр Пичаевского сельсовета.

География 
У села находится исток реки Елань.

История 
Впервые упоминается в документах ревизской сказки 1816 года как село  экономических крестьян на реке Елане с численностью 325 дворов и 2232 жителей Село составляли переселившиеся сюда крестьяне из села Пичаево Солодченского монастыря.

В 1862 году в селе было 386 дворов и 1773 жителей мужского полу и 1923 женского пола. В селе имелась церковь, проводилась ярмарка.

В 1882 году была построена каменная церковь.

В 1926 году являлось центром Пичаевской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии.

Известные уроженцы и жители 
В селе родился Преподобномученик Алексий (в миру Алексей Петрович Гаврин).

В селе родился Герой Советского Союза Александр Иванович Каширин.

Примечания

Ссылки 
  Известные уроженцы и жители В декабре 1961 года отца Рафаила ( «Схиархимандрит Рафаил 1892 15 Х – 1976 25 II) назначили настоятелем Михаило­-Архангельской церкви села Питим, где он служил до апреля 1975 года. Где бы ни оказывался отец Рафаил, он встречал любовь и почтение прихожан. К нему за мудрым наставлением приезжали люди из других районов области и даже из­-за ее пределов.На старинном Петропавловском кладбище города Тамбова, слева от храма, есть скромная, но ухоженная могилка. П Сорок лет прошло с тех пор, как она появилась, но и по сей день люди приходят на место захоронения, прикладываются к кресту, просят у батюшки святых молитв

Населённые пункты Жердевского района